Osoby o tym nazwisku:
 Alojzy Bastek – polski działacz społeczny, powstaniec śląski
 Erhard Bastek – polski polityk
 Ewald Bastek – polski pływak i piłkarz wodny